Acere o ácere puede referirse a:

El nombre común de la planta Acanthus mollis.
El nombre común de la planta Acer campestre.
El nombre común de la planta Acer monspessulanum.
El nombre común de la planta Acer opalus.
El nombre común de la planta Acer opalus subsp. granatense
El nombre común de la planta Rhamnus frangula
El nombre común de la planta '''''Vitis vinifera.